Катари́на Витт ( ; род. 3 декабря 1965, Западный Штаакен, Фалькензе) — немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в одиночном катании (1984, 1988), четырёхкратная чемпионка мира (1984, 1985, 1987, 1988), шестикратная чемпионка Европы (1983—1988 подряд), восьмикратная чемпионка ГДР.

Карьера в спорте 

Катарина Витт родилась в ГДР 3 декабря 1965 г. Витт с 5 лет начала заниматься у тренера из ГДР Ютты Мюллер в спортклубе СК Карл-Маркс-Штадт. В 1977 году дебютировала на чемпионате ГДР. В 1979 году заняла 3-е место на чемпионате ГДР и дебютировала на чемпионате мира.

Часто выступала неудачно в обязательных фигурах, но отличалась исключительно гармоничными короткими и произвольными программами. Одной из первых в истории чемпионатов мира исполнила прыжок тройной флип (1981).

Своё первое золото Олимпиады Витт сначала завоевала в Сараево. В 1984—1988 годах владела только двумя тройными прыжками, тулупом и сальховом, за исключением чемпионата мира 1987 года, где ей покорился и тройной риттбергер.

1 ноября 1988 года в честь взятия второго золота на Олимпийских играх в Калгари (Канада) КНДР выпустила почтовый блок с тремя изображениями Катарины Витт на льду.

После спорта 

С августа 1988 года являлась специальным послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Закончив в 1988 году любительскую карьеру, выступала в профессиональных ледовых шоу. В 1989 году Витт стала работать по контракту с американской труппой балета на льду «Холидей он айс» по беспрецедентному (по тем временам) контракту: 3,78 млн долл США за 5 выступлений (ей лично — 20 % этой суммы, 80 % — спортивным организациям ГДР). В 1992 году она стала чемпионкой мира среди профессионалов. На профессиональной арене её партнерами были Брайан Бойтано и Брайан Орсер. После разрешения выступлений профессионалов на Олимпиадах приняла участие в своей третьей зимней Олимпиаде в 1994 году, где заняла 7-е место.

В 1994 году вышла в свет автобиография Витт «Meine Jahre Zwischen Pflicht und Kür» («Мои годы между обязательной и произвольной программами»). В 1996 году появился фильм «Ледяная принцесса» (совместный Германия — США) с Катариной в главной роли, а в 1998 году Витт снялась в фильме «Ронин» в эпизодической роли русской фигуристки Наташи Кирилловой.

Журнал Time назвал Витт «самым красивым лицом социализма». В 1998 году 32-летняя Катарина участвовала в эротической фотосессии для журнала Playboy, которые добивался согласия фигуристки 10 лет. В декабрьском номере была опубликована серия впечатляющих фотоснимков, на которых полностью обнажённая спортсменка позирует на фоне тропической природы, под водопадом. В опубликованном интервью, сопровождавшем фотосессию, Витт пояснила, что решилась на этот шаг по просьбе своего друга, желавшего увидеть эти фотографии в журнале. Номер с участием Катарины вошёл в пятёрку самых продаваемых за все годы существования журнала Playboy. Размер полученного гонорара Витт хранит в тайне, уточнив, однако, что это была «приличная сумма».

С октября 2006 года Витт ведёт своё ТВ-шоу Stars auf Eis («Звёзды и лёд») на немецком канале ProSieben.

В 2008 году 42-летняя Катарина решила окончательно проститься со льдом и завершить профессиональную карьеру. С 16 февраля по 4 марта прошли прощальные выступления «Шоу звезд» в восьми городах Германии.

По завершении карьеры фигуристки Витт планировала вести телевизионные программы, продюсировать шоу на льду, а также больше времени уделять основанному ею в 2006 году благотворительному фонду, оказывающему помощь детям-инвалидам. В 2010 году Катарина возглавила заявку Мюнхена на проведение Олимпиады-2018.

По состоянию на 2015 год Витт периодически снимается в кино, в частности её можно увидеть в фильме «Джерри Магуайер» с Томом Крузом. Катарина ведёт программы на немецком телевидении, является судьёй в немецкой версии шоу «Звёзды на льду».

Личная жизнь 
Катарина Витт не замужем, детей нет. Одним из первых её бойфрендов в середине 1980-х годов был музыкант Инго Полиц. Сейчас Катарина живёт в Берлине, где у неё есть квартира. В интервью для российской печати Витт упоминала, что в её жизни была счастливая любовь и серьёзные отношения с мужчинами, однако ради брака она не может позволить себе пожертвовать профессией и прекратить заниматься любимой работой. Много путешествует по миру, часто бывает в Москве. Свободно говорит по-английски и вполне сносно по-русски.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Фигуристы ГДР
Фигуристы Германии
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Кавалеры Олимпийского ордена
Комментаторы фигурного катания
Модели Playboy
Почётные граждане Хемница